Tegalbuleud kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tegalbuleud, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Tegalbuleud, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar